Insouciance est un film muet américain de Maurice Tourneur, sorti en 1915.
En droit pénal canadien, l'insouciance est un degré de  subjective qui implique d'agir consciemment malgré l'existence du risque injustifié que l'infraction soit commise.
En common law, le délit civil de négligence  est un délit civil par lequel l'auteur du délit agit par insouciance envers son prochain et lui cause un dommage alors qu'il avait un devoir de diligence, le dommage devant être raisonnablement prévisible avec un lien de proximité suffisant à l'égard de la victime.

Références